Le qualificazioni del singolare maschile del Kremlin Cup 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Michail Kukuškin (qualificato)
  Oleksandr Nedovjesov (qualificato)
  Andrej Golubev (qualificato)
  Dušan Lajović (secondo turno)

 Konstantin Kravčuk (ultimo turno)
 Jan Mertl (ultimo turno)
 Radu Albot (primo turno)
 Uladzimir Ihnacik (primo turno)

Qualificati

  Michail Kukuškin 
  Oleksandr Nedovjesov

  Andrej Golubev
  Aslan Karacev

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2013
ATP World Tour 2013